Lufttransport (воздушный транспорт -норв.; читается "Люфттранспорт) — небольшая норвежская авиакомпания, являющаяся крупнейшим оператором воздушной скорой помощи в странах Северной Европы. Люфттранспорт специализируется на оказании услуг воздушной скорой помощи, проведении спасательных операций, береговой охраны, доставку лоцманов на крупнотоннажные суда заходящие в территориальные воды Норвегии. Компания осуществляет также перевозку пассажиров и грузов по территории архипелага Шпицберген.

Авиакомпания «Lufttransport» имеет самолёты Beech King Air B200 экстренных служб, постоянно расположенные в следующих аэропортах:

 Киркенес
 Альта
 Будё
 Брённёйсунн
 Осло
 Тромсё
 Олесунн

а также вертолёты AgustaWestland AW139 экстренных служб, постоянно расположенные в следующих госпиталях:

 Госпиталь города Брённёйсунн
 Госпиталь города Олесунн
 Северо-Норвежский Университетский Госпиталь Тромсё

Самолёты Dornier Do 228 используются для полётов на архипелаге Шпицберген по маршрутам Лонгйир — Ню-Олесунн и Лонгйир — Свеагрува и береговой охраны.
2 вертолета Eurocopter AS332 Super Puma на архипелаге Шпицберген с 1 марта 2014 года для обеспечения работы экстренных служб.

Примечания 

Компании Шпицбергена
Транспорт на Шпицбергене
Авиакомпании Норвегии